Базарган:

 Базарган — город в районе Баргазан, округа Маку, в провинции Западный Азербайджан Ирана.
 Базарган, Мехди (1907—1995) — иранский политический деятель.